«Jackie Chan» — песня с вокалом канадского рэпера Preme и американского рэпера Post Malone. Песня вышла в составе дебютного альбома Preme - Light of Day вышедшего 4 мая 2018 года. Впоследствии, услышав вокал исполнителей нидерландский диджей Tiësto и канадский диджей Dzeko решили сделать альтернативную «скрещенную» версию, и выпустить ее в качестве сингла. Альтернативная песня создана Tiësto и Dzeko при участии Preme и Post Malone. Сингл был выпущен 18 мая 2018 года, лейблом Musical Freedom. В названии песни использовано имя известного гонконгского, китайского и американского актёра и каскадёра Джеки Чана.

После выпуска «Jackie Chan» достиг 52 строчки чарта Billboard Hot 100. Сингл занял первое место в танцевальном хит-параде Billboard Dance/Mix Show Airplay (став для Tiesto третьим, а для Dzeko, Preme, и Malone первым синглом №1). Песня вошла в топ-10 синглов в нескольких странах в таких как: Бельгия (Валлония), Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша и Великобритания а также в топ-20 в таких странах как, Австрия, Бельгия (Фландрия), Италия, Норвегия, Португалия, Россия и Швеция.

Отзывы 
Кэт Бейн из журнала Billboard дал положительный отзыв и описал песню как «готовый летний гимн с парой прохладных бризовых черт», называя её «восхитительным примером поп-кроссовера как для хип-хопа, так и для электронного танцевального жанра».

Музыкальное видео 
Лирик-видео для песни «Jackie Chan» вышло 18 мая 2018 года на канале YouTube. Его сняла режиссёр Katia Temkin.

Официальное музыкальное видео для «Jackie Chan» появилось 2 июля 2018 года на аккаунте Tiësto на канале YouTube. Оно представляет анимационные изображения Post Malone и Preme в стиле Minecraft, которые едут на лимузине по футуристическому городу. Его снял режиссёр Jay Matin.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 

Поп-песни
Песни Post Malone
Песни об актёрах
Песни, написанные Луи Беллом
Песни, написанные Post Malone